Lowrie kan som auktorsförkortning betyda:

 Allen Lowrie
 Donald C. Lowrie

Robotskapade auktorsförkortningar